Името Сърнево носят две български села:

 Сърнево (Област Бургас)
 Сърнево (Област Стара Загора)